Santi:
 Beato Innocenzo da Berzo, sacerdote (3 marzo)
 Sant'Innocenzo I, papa (12 marzo)
 Sant'Innocenzo di Tortona, vescovo (17 aprile)
 Beato Innocenzo Guz, sacerdote e martire (6 giugno)
 Sant'Innocenzo (diacono), diacono di Sisto II e martire (6 agosto)
 Sant'Innocenzo, martire della Legione tebea (22 settembre)
 Sant'Innocenzo dell'Immacolata, martire (9 ottobre)